De Grand Prix-wegrace van Valencia 2019 was de negentiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 17 november 2019 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

In de MotoE werd Matteo Ferrari de eerste kampioen in deze klasse door als vijfde te finishen in de tweede race. Hiermee verkreeg hij voldoende voorsprong om zijn laatste rivaal Bradley Smith voor te blijven.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
De race stond oorspronkelijk gepland over een afstand van 25 ronden, maar vanwege vertraging in het programma werd de afstand ingekort naar 16 ronden. Andrea Locatelli kreeg drie seconden tijdstraf omdat hij de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde. Om dezelfde reden werd Somkiat Chantra twee posities teruggezet in de raceuitslag.

Moto3 
De race stond oorspronkelijk gepland over een afstand van 23 ronden, maar vanwege meerdere crashes en een daarbij behorende rodevlagsituatie werd de afstand ingekort naar 15 ronden.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Race 1 
Héctor Garzó werd gediskwalificeerd omdat zijn bandendruk te laag was.

Race 2

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2019
Valencia